Kehdingen heißen:
 Kehdingen, Kehdinger Land oder Land Kehdingen, eine Landschaft in Niedersachsen

historisch:
 Kreis Kehdingen, ehemaliger Landkreis in der preußischen Provinz Hannover

sowie:
 Kehdingen (1906),  ein deutscher Fischdampfer